

Patronyme 
Ernst Ayrer (1774-1832), écuyer, fils de Johann Ayrer
Jakob Ayrer, auteur dramatique allemand
Johann Ayrer (1731-1813), écuyer